Коммунарский сельский округ

Российская Федерация

Тульская область 

 Коммунарский сельский округ Новомосковского района

Казахстан 
 Коммунарский сельский округ — сельский округ в Акмолинской области.
 Коммунарский сельский округ — сельский округ в Павлодарской области.